Bodo este un nume de familie sau prenume masculin .

Se mai poate referi la:
 Bodo, Timiș, localitate din România
 Bodø, oraș în Norvegia
 Bodo (Brazilia) nume de localitate
 Numele unui popor din India de nord
 Bogdan Marin, membru al formației Proconsul

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine